Nova Varoš je lahko:
 Nova Varoš, Bosna in Hercegovina
 Nova Varoš, Nova Varoš (Srbija)
 Nova Varoš, staro mestno središče Podgorice, glavnega mesta Črne Gore